Лазулит (составное слово от  — «синева» и  — «камень») — минерал голубого или синеватого цвета, по составу представляющий собой водный фосфат железа и алюминия. Этот камень мог бы использоваться в качестве поделочного, если бы был широко известен и добывался в более крупном количестве.

Происхождение названия 
Так же, как и в случае лазурита, ляпис-лазури, азурита и лазури вообще, название минерала недвусмысленно указывает на его синий цвет. Арабское слово лазурь, lazward ( — «синева», нередко обозначает ясное дневное небо, а чаще используется для обозначения чего-то синего;  — «синий камень»,  — «камень»). Позднее, уже в средневековье, через посредство латыни это слово приобрело современные формы звучания: лазурит, азурит, лазулит и ляпис-лазурь. И в самом деле, окраска перечисленных минералов весьма схожа и является лазурной, в той или иной мере.

Состав и свойства 

По своему химическому составу лазулит представляет собой железо-(магниево)-алюминиевый фосфат, в котором та или иная часть ионов железа обычно заменяется ионами магния. При этом стойкий голубой (или реже синий) цвет лазулита обусловлен наличием именно железа, таким образом, магний в составе минерала ослабляет и гасит его окраску.

Кристаллы лазулита относятся к моноклинной сингонии, показатели преломления равны примерно 1,61 и 1,64. Минерал обладает отчётливо проявляющимся плеохроизмом, причём окраска по одному из основных оптических направлений отсутствует (бесцветная), а по двум другим — лазурно-голубая.

Удельный вес «чистого» лазулита около 3,1. Твёрдость колеблется от 5 до 6 по шкале Мооса (в зависимости от примесей).

Месторождения 

Как правило, лазулит встречается в виде зернистых масс в составе других минералов, например, в кварцитах или в кварцевых или пегматитовых жилах. В этих случаях он может использоваться как поделочный камень. Известны находки прозрачных пирамидальных кристаллов лазулита, вполне пригодных для ювелирной огранки. Например, подобные кристаллы встречаются на территории Бразилии (штат Минас-Жерайс). В Европе образцы лазулита находят в западной части Австрии и на территории Швейцарии. В США такие находки характерны для Калифорнии и Северной Каролины. Обнаружен лазулит также и в Канаде (Юкон), однако крупные месторождения лазулита в мире неизвестны.

Ссылки 
 Лазулит в атласе минералов,,
 Лазулит в базе webmineral.com
 Характерный образец лазулита

Поделочные камни
Минералы алюминия
Минералы железа
Фосфаты (минералы)
Минералы магния
Соединения железа по алфавиту